«Арабелла» () — польский немой художественный фильм, снятый режиссёром Александром Герцем на киностудии «Sfinks» в 1917 году.

Одна из трёх частей сериала «Тайны Варшавы» .

Премьера фильма состоялась 1 мая 1917 года в Польше, 2 ноября 1917 года — в Австро-Венгрии и в 1918 году — в Германии.

Фильм до наших дней не сохранился.

Сюжет 
В роковую женщину Арабеллу Потанецкую влюблены богач Станислав Побратымский и Ольгерд Подхорский. Борьба между соперниками может закончиться трагически, ведь Ольгерд решает отравить Станислава и приобретает у доктора Оста ядовитое растение квамбашива из Индии. В заговоре принимает участие слуга богача, который хочет завладеть его имуществом.

В ролях 
 Пола Негри — Арабелла Потанецкая
 Владислав Грабовский — Станислав Побратымский, богач
 Юзеф Венгжин — Ольгерд Подхорский
 Ян Павловский
 Антони Беднарчик

Фильм был снят в разгар Первой мировой войны в Варшаве, оккупированной тогда Германией. Сегодня считается, что лента утеряна, за исключением нескольких отснятых материалов. Фильм был запрещён для показа школьной молодёжи, так как показывал несколько обнаженных фигур.

Ссылки 
 Arabella
 
 Arabella

Фильмы Польши 1917 года
Фильмы-драмы Польши
Чёрно-белые фильмы Польши
Немые фильмы Польши
Утерянные фильмы